CSSR kan stå för: 

 CSsR – en romersk-katolska kongregation Congregatio Sanctissimi Redemptoris, se redemptoristerna
 CSSR –  officiella namnet Československá socialistická republika på Tjeckoslovakien under landets period som sovjetisk satellitstat i östblocket och från 1960 till april av 1990, se Socialistiska republiken Tjeckoslovakien